Maciej Maciusiak (ur. 28 marca 1982 w Zakopanem) – polski skoczek narciarski, złoty medalista drużynowych mistrzostw Polski z 2004 roku, serwismen, od 2012 roku trener grupy szkoleniowej B i C polskiej kadry w skokach narciarskich.

W karierze zawodniczej startował zazwyczaj w Pucharze Kontynentalnym, ale nie odniósł w nim żadnego sukcesu. W 2002 roku został powołany do reprezentacji Polski na konkursy Pucharu Świata, jednak nie przebrnął kwalifikacji i nie wystartował w żadnym z konkursów głównych. W 2004 roku na Orlinku w Karpaczu, wraz z Krystianem Długopolskim, Tomaszem Pochwałą i Tomisławem Tajnerem, zdobył złoty medal mistrzostw Polski w drużynie, występując w zespole AZS-AWF Katowice.

W sezonie 2005/2006 Maciusiak został asystentem trenera polskiej kadry młodzieżowej – Piotra Fijasa. W 2007 roku został serwismenem kadry polskich skoczków narciarskich. Funkcję tę sprawował także w trzech kolejnych sezonach, czyli do 2011 roku.

W sezonie 2011/2012 został wybrany przez Polski Związek Narciarski asystentem trenera kadry młodzieżowej – Roberta Matei. Taką samą funkcję powierzono mu w sezonie 2012/2013, jednak kadrę podzielono na dwie grupy treningowe. Maciusiak odpowiedzialny był wówczas za szkolenie grupy treningowej B, w skład której wchodzili: Grzegorz Miętus, Szymon Szostok, Mateusz Kojzar i Krzysztof Biegun. W sezonie 2013/2014 był trenerem juniorskiej reprezentacji Polski jego podopieczny na MŚ juniorów w Predazzo Jakub Wolny zdobył indywidualnie złoty medal oraz drużyna w składzie Klemens Murańka, Aleksander Zniszczoł,Jakub Wolny oraz Krzysztof Biegun.

W sezonie 2015/16 jego podopiecznymi w kadrze B byli: Krzysztof Biegun, Dawid Kubacki, Bartłomiej Kłusek, Stefan Hula, Maciej Kot, Andrzej Stękała, Jakub Wolny. Od sezonu 2016/2017 ponownie został trenerem grupy szkoleniowej C polskiej kadry juniorskiej w skokach narciarskich. Od sezonu 2018/2019 ponownie został głównym trenerem grupy szkoleniowej B reprezentacji Polski.

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Polscy trenerzy skoków narciarskich
Polscy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Zakopanem
Skoczkowie narciarscy AZS-AWF Katowice
Urodzeni w 1982